abcissa (odcięta) – w matematyce pierwsza współrzędna w kartezjańskim układzie współrzędnych
 abcissa (abcissa radii) – w anatomii owadów odcinek żyłki radialnej przedniego skrzydła między widełkami radialnymi